Симеон Симеонов може да се отнася за:
 Симеон Симеонов (1823–1879) – български иконописец
 Симеон Симеонов (1853–1881) – български образописец
 Симеон Симеонов (1911–1963) – български режисьор и актьор
 Симеон Симеонов (1925–1975) – български офицер (генерал-полковник), командващ ВВС и ПВО
 Симеон Симеонов (1935–1991) – български зоолог (орнитолог)
 Симеон Симеонов (1946–2000) – български футболист
 Симеон Симеонов (1949) – български оперен певец, солист на Старозагорската опера
 Симеон Симеонов (1955) – български офицер (генерал), началник на отбраната
 Симеон Симеонов (1957) – български общественик, председател на Отечествения съюз
 Симеон Симеонов (1983) – български футболист
 Симеон Симеонов – български инженер, професор по строителна механика
 Симеон Симеонов – български кинооператор